Маргри́та Во́скёйлен (; ) — нидерландская кёрлингистка.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов